«The Woman I Am» — четвертий студійний альбом американської кантрі-виконавиці Келлі Піклер. В США вийшов 11 листопада 2013. За перший тиждень від релізу альбом продався у 16,000 копій.

Список композицій

Чарти

Примітки 

Альбоми Келлі Піклер
Альбоми Black River Entertainment